Стара Русса — місто обласного підпорядкування, Новгородська область, Росія.
 Стара Русса — курорт, заснований 1828 року, Новгородська область, Росія.
 Стара Русса — станція Жовтневої залізниці.
 «Стара Русса» — назва місцевої газети.

Див. також 
 Русса